Фёдор Чесноков:
 Чесноков, Фёдор Маркелович (1896—1938) — мордовский советский писатель.
 Чесноков, Фёдор Сергеевич (1922—2004) — лётчик, Герой Советского Союза.